Sezon 1994/1995 klubu AS Roma.

Sezon 
Sezon 1994/1995 był drugi dla Carlo Mazzone na stanowisku trenera. Po raz pierwszy od 12 lat zmieniono sponsora - Barillę zastąpiła firma ubezpieczeniowa Nuova Tirrena. Dokonano dwóch znaczących transferów - Urugwajczyka Daniela Fonseki i Szweda Jonasa Therna. Po udanym początku Roma zajęła 5. miejsce w Serie A.

Rozgrywki 
 Serie A: 5. miejsce
 Puchar Włoch: ćwierćfinał

Skład i ustawienie zespołu

Zobacz też 
 AS Roma

AS Roma w poszczególnych sezonach